Adol'f Davidovič Brodskij – violinista russo
 Josif Aleksandrovič Brodskij – poeta russo naturalizzato statunitense
 Sinagoga Brodskij – sinagoga di Kiev

Pagine correlate 
 Brodsky